F20 steht für:
 HMS Gurkha (F20), Zerstörer der Tribal-Klasse der britischen Royal Navy
 Schizophrenie, ICD-10-Code der Erkrankung
 BMW F20, deutsches PKW-Modell
 Startklasse der paralympischen Sportarten, siehe T20 (Paralympics)

F.20 steht für:
 Farman F.20, französisches Militärflugzeug

F-20 steht für:
 Northrop F-20, militärischer Flugzeugtyp

Siehe auch:
 FXX

F20